Hay varios reyes llamados Boleslao II:
 Boleslao II de Bohemia (920 - 999) fue duque de Bohemia y miembro de la dinastía Přemyslid;
 Boleslao II el Temerario (en polaco: Bolesław II Śmiały), el Generoso (Szczodry) o el Cruel (Okrutny) (1040 - 1081), que reinó como Duque de Polonia de 1058 a 1076 y como Rey de Polonia de 1076 a 1079.